Als Windmaschine bezeichnet man
 zumeist mit Elektromotoren betriebene Gebläse, die für möglichst natürliche Windeffekte im Film sorgen sollen, siehe Windmaschine (Film),
 ein zur Gruppe der Idiophone gehöriges Musikinstrument, siehe Windmaschine (Musikinstrument),
 einen Ventilator
 ein Gebläse zum Verblasen von kalter Luft, die landwirtschaftliche Kulturen als Spätfrost schädigen kann